Les Blades de Oakville sont une franchise professionnelle de hockey sur glace de Oakville, Ontario au Canada.

Saison par saison

Voir aussi

Club de hockey sur glace en Ontario
Oakville